Jonathan Armbruster – amerykański ichtiolog, systematyk, morfolog i ekolog
 Kurt Armbruster – szwajcarski piłkarz
 Ludvík Armbruster – czeski ksiądz katolicki, jezuita, uczony i pedagog
 Peter Armbruster – niemiecki fizyk 

Nazwiska